Леа Лексис (, род. 18 февраля 1988 года) — румынская порноактриса, лауреатка премий AVN Awards, XBIZ Award и ряда других.

Биография 
Родилась в портовом городе Констанца в Румынии в феврале 1988 года. Не так много известно о её жизни до 2007 года. В возрасте 19 лет начинает сниматься в фильмах для взрослых.

В настоящее время живёт в Лос-Анджелесе. На сегодняшний день снялась более чем в 530 фильмах в качестве актрисы.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Румынии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Иммигрировавшие в США из Румынии
Члены Зала славы AVN